Салера́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 110 км на північ від Марселя, 50 км на південний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Салеран на сайті французького Національного інституту географії
 Салеран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салеран на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салеран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салеран на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи